Никола́й Андре́евич Корф:
 Корф, Николай Андреевич (1710—1766) — генерал-аншеф, наместник Восточной Пруссии, генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга. 
 Корф, Николай Андреевич (1866—1924) — русский генерал, герой Первой мировой войны, военный писатель.